Sjors Poels (Wanssum, 13 juli 1986) is een Nederlandse basketballer. Poels speelt voornamelijk op de center positie.

Statistieken

|-
| 2011–12 || align=left | Leeuwarden || 31 || 19.2 || .546 || .000 || .661 || 3.9 || 0.5 || 0.5 || 0.5 || 7.0
|-
| 2012–13 || align=left | Leeuwarden || 32 || 21.1 || .569 || 100 || .738 || 6.6 || 0.6 || 0.8 || 0.4 || 8.8
|}

Externe links 
Profiel op Dutch Basketball League website

Poels, Sjors